Lysá (1068 m) – szczyt w Górach Czerchowskich na Słowacji
 Lysá (1061 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji